Gilberto Caruso Ramos  (Rio de Janeiro, ) é um economista e político brasileiro filiado ao Progressistas (PP).

Foi vice-prefeito e secretário de Administração na gestão 1992—1996 de César Maia. Nesse último ano, Ramos foi admitido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso à Ordem do Mérito Militar no grau de Comendador especial.

Candidatou-se, sem sucesso, à prefeitura do Rio de Janeiro em 2000 pelo PPB (atual PP).

Ligações externas 

 Página pessoal

Políticos do Rio de Janeiro
Economistas do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Membros do Progressistas do Rio de Janeiro
Comendadores da Ordem do Mérito Militar
Membros do Progressistas